Miquel I de Rússia (1672-1725). Tsar de Rússia
 Miquel de Rússia (gran duc de Rússia I) (1798 - 1849).
 Miquel de Rússia (gran duc de Rússia II) (1832 - 1909).
 Miquel de Rússia (gran duc de Rússia III) (1861 - 1929).